Mahamadou Cissé peut désigner :
 Mahamadou Cissé, surnommé Mamo Cissé (1951-2016), réalisateur malien ;
 Mahamadou Cissé, footballeur malien ;
 Mahamadou Cissé, homme politique malien.